

Toponymes

Bashaw, bourg
 Aéroport de Bashaw

Bashaw, Wisconsin
 Bashaw, communauté non-incorporée du Wisconsin
 Canton de Bashaw, Minnesota

Patronymes 
Sandy Bashaw

Autres 
 Bashaw, autre nom du poisson-chat à tête plate
 , sous-marin de classe Gato nommé d'après le poisson
 Bashaw, sculpture de marbre de Matthew Cotes Wyatt
 Pacha ou bashaw, titre dans l'Empire ottoman

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme